Magnus komt voor in de volgende betekenissen:

 Een Romeins cognomen, zie Magnus (cognomen)

Heiligen 
 Magnus van Füssen
 Magnus van Trani
 Magnus Erlendsson (Orkney)
 Magnus van Avignon (-660)
 Albertus Magnus (ca. 1200 - 1280)

Koningen

Noorwegen (1035-1343) 
 Magnus I van Noorwegen (ook van Denemarken)
 Magnus II van Noorwegen
 Magnus III van Noorwegen
 Magnus IV van Noorwegen
 Magnus V van Noorwegen
 Magnus VI van Noorwegen
 Magnus VII van Noorwegen (ook Magnus II van Zweden)

Zweden (1240-1363) 
 Magnus I van Zweden
 Magnus II van Zweden (ook Magnus VII van Noorwegen)

Lijfland (1570-1578) 
 Magnus van Lijfland

Overige namen 
Albert Magnus, Nederlands boekbinder en uitgever (1642-1689)
Magnus Carlsen, Noors schaker
 Decimus Magnus Ausonius, Romeins dichter
 Elias Magnus Fries, Zweeds mycoloog
 Haakon Magnus van Noorwegen, kroonprins van Noorwegen
 Magnus Bahne, Fins voetballer
 Magnus Forteman, de legendarische Friese vaandeldrager
 Magnus Norman, Zweeds tennisser
 Magnus Pehrsson, Zweeds voetballer en voetbalcoach
 Magnus van Saksen, (ovl. 1106) Saksische edelman uit het geslacht Billung

Overige betekenissen 
 Désiré Magnus (geboren Magnus Deutz), Belgisch pianist
 Magnuseffect, voor het "effect" op draaiende ballen in allerlei sporten
 Magnus (band), voor de Belgische dancegroep
 Magnus Dux, Latijn voor groothertog
 St. Magnus Cathedral in Kirkwall op de Orkney-eilanden
 Magnus (schip, 1906), een Deens stoomvrachtschip eigendom van de Det Forenede Dampskibs Selskab.